Матос — фамилия. 

Известные носители:
 Матос, Андрэ (род. 1971) — в прошлом вокалист, пианист и композитор хэви-метал и пауэр-метал групп Viper, Angra и Shaaman.
 Матос, Анхель (род. 1976) — кубинский тхэквондист, олимпийский чемпион 2000 года.
 Матос, Грегориу де — бразильский поэт и писатель.
 Матос, Денис Сезар ди (род. 1987) — бразильский футбольный вратарь.
 Матос Фильо, Марко Антонио де (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.
 Матос, Марсело (род. 1984) — бразильский футболист, полузащитник.
 Матос, Мауро (род. 1982) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Сан-Лоренсо».
 Матос, Милан (1949—2018) — кубинский прыгун в длину, тренер.
 Матос, Ридер (род. 1993) — бразильский футболист, вингер клуба «Удинезе».
 Матос, Убер (1918—2014) — кубинский государственный и общественный деятель.
 Канезин Матос, Фернандо (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник.

См. также 
 Матос (Карфаген)
 Матосян